Mazama, önkormányzat nélküli település Washington államban
 Mazama-hegy, vulkán Oregon államban
 Mazama High School, gimnázium az Oregon állambeli Klamath Falls városában
 Mazama, a nyársasszarvasok nemének tudományos neve